75 километр — остановочный пункт / пассажирская платформа Санкт-Петербургского региона Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Волховстрой I. Находится на территории Кировского района Ленинградской области.

Остановочный пункт и окрестности 
Остановочный пункт расположен на электрифицированном постоянным током двухпутном перегоне Назия — Жихарево. Состоит из двух высоких прямых посадочных платформ, расположенных друг напротив друга. Платформы имеют парапеты, оснащены лавочками для ожидающих поезд пассажиров.

Находится вне населённых пунктов, в 2 км к северо-западу от деревни Александровка. С северной стороны от железнодорожного полотна за лесополосой расположены сельскохозяйственные угодья, к югу от железнодорожного полотна — сосновый и смешанный лес. Между 75 километром и Александровкой проходит лесная грунтовая дорога.

На расстоянии около 1 км к северо-западу от остановочного пункта находится аэродром Путилово, используемый легкомоторной авиацией.

На расстоянии около 450 м к юго-западу от платформы вблизи железнодорожного полотна к югу от него расположена тяговая подстанция ПС № 497 «75 км».

История 
На картах платформа впервые отмечена в атласе (альбоме) железных дорог СССР 1936 года и на топографической карте 1941 года. В то время остановочный пункт относился к Кировской железной дороге.

Во время Великой Отечественной войны в окрестностях платформы 75 километр и деревни Александровка в 1941—1943 годах шли ожесточённые бои между Красной армией и немецкими войсками. На северной окраине Александровки вблизи дороги к платформе 75 км имеется воинское захоронение «Могила военврача Л. В. Брандта».

Пассажирское сообщение 
На платформе останавливаются электрички от Московского и Ладожского вокзалов Санкт-Петербурга в направлении станции Волховстрой I и обратно.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 75 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 75 км на railwayz.info
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Паспорт остановочного пункта 75 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Паспорт остановочного пункта 75 км на сайте РЖД.
 Паспорт остановочного пункта 75 км на tr4.info
 Платформа 75 км на карте железных дорог России и СНГ.

Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Кировского района (Ленинградская область)